Пье́ро ди Джино Каппони () — флорентийский государственный деятель, дипломат и кондотьер. Гонфалоньер справедливости Флорентийской республики с 1 ноября по 31 декабря 1494 года во время изгнания Медичи и французской оккупации Флоренции. Внук Нери ди Джино Каппони (ум. 1457), члена Совета десяти и сотрудника Козимо Медичи.

Посланник во Франции 
При Лоренцо Великолепном Каппони долгое время был послом Флоренции при дворе французского короля Луи XI Осторожного, где довольно близко сошелся с ещё молодым дофином Шарлем, будущим королём Карлом VIII, которому был как дядя. После смерти Лоренцо Великолепного Каппони перешёл в оппозицию к его сыну Пьеро II Невезучему и начал настраивать французского короля Карла изгнать из Франции всех флорентийских купцов, чтобы подорвать экономику Флоренции и вызвать тем самым народное возмущение против Пьеро Медичи.

Гонфалоньер справедливости 
Пьеро Каппони имел репутацию человека немногословного, но решительного. После того как французская армия приблизилась к Флоренции, 4 ноября 1494 года городская Синьория созвала на экстренное заседание Совет Семидесяти, где выступил и Каппони. По словам Виллари, «его крупная фигура, седая голова, сверкающие глаза и какая-то игривая буйность, точно буйность молодого коня, заслышавшего звук военной трубы, приковали к себе внимание всех и заставили собрание замолчать». Каппони изложил простой и эффективный план действий. Заявив, что Пьеро Медичи более неспособен управлять государством и время его прошло, он предложил направить королю Франции послов, которые бы донесли до Карла VIII мысль, что в возникшем конфликте виновен исключительно Пьеро Медичи. Затем нужно подготовить торжественную встречу короля, но при этом тайно расположить в городе флорентийские войска на случай, если договориться о мире с французами не удастся. Вместе с послами Каппони предложил отправить к королю отца Джироламо Савонаролу.

На следующий день были избраны пятеро послов к королю Франции, среди которых были Каппони и Савонарола. Послы отправились к королю Карлу в Лукку. Пока Каппони был занят переговорами с королём, народ и Синьория 8 ноября лишили Пьеро Медичи власти, а когда он на следующий день бежал из Флоренции Синьория объявила награду за его голову.

Достигнув должности гонфалоньера справедливости в ноябре 1494 года уже в довольно почтенном возрасте, Каппони содействовал свержению власти Медичи и изгнанию Пьеро II Невезучего, бездарно проигравшего дипломатическую войну с вторгшимися в Италию французами. 10 ноября 1494 года Каппони санкционировал указ об изгнании из Флоренции на вечные времена Пьеро II Медичи и его семьи, а также о награде за его голову в размере 4000 флоринов. После чего по распоряжению Каппони были конфискованы денежные средства банка Медичи (порядка 16 000 флоринов) и отменены приговоры об изгнании из города семей Пацци и Содерини.

17 ноября 1494 года во Флоренцию во главе 20-тысячной армии вступил король Франции Карл VIII. Оккупация Флоренции продолжалась 11 дней. Карл VIII предложил Каппони и приорам подписать договор, в соответствии с которым французским войскам по пути следования на территории республики давалось право занимать любую крепость, на время войны Пиза фактически передавалась Франции, а также Флоренция должна была выплатить королю Франции 150 000 флоринов на военные нужды. 25 ноября на пьяцца делла Синьория герольд в присутствии короля Карла VIII, гонфалоньера справедливости Каппони и приоров зачитал перед гражданами города проект этого договора. Однако короля Франции ожидал неприятный сюрприз: правительство Каппони самовольно изменило содержание договора в сторону уменьшения размера контрибуции. Когда Карл VIII услышал, что Флоренция выплатит ему всего 120 000 флоринов, он вскочил на ноги и, прервав герольда, потребовал немедленно внести в договор первоначальную сумму — 150 000 флоринов. В противном случае, заявил король, он прикажет трубачам трубить сигнал и его войска сравняют город с землёй!.

Здесь случилась совершенно неожиданная вещь: гонфалоньер справедливости Каппони, близко знакомый с Карлом VIII много лет, сочтя требования короля личным оскорблением и чёрной неблагодарностью по отношению к нему лично, кипя от праведного гнева, вскочил на ноги, вырвал у герольда из рук свиток договора и стал яростно рвать его на части. Затем он повернулся к королю и, устремив в него совой сверкающий взгляд, гордо произнес слова, благодаря которым его в целом посредственное правление навеки вошло в историю свободолюбивого флорентийского народа: «Если вы затрубите в свои трубы, мы зазвоним в свои колокола!» Сообразив, что колокольный звон приведёт весь город к оружию и бои с флорентийцами нанесут лишь бессмысленные потери его войску, Карл VIII попытался отшутиться каламбуром, родившимся видимо ещё во времена нахождения Каппони в качестве посла при дворе его отца: «Каппони, Каппони! Да ты и впрямь славный capon (то есть «каплун»)». После чего согласился с изменениями в договоре. На следующий день французские войска покинули Флоренцию, продолжив свой поход на Неаполь.

К концу правления Каппони власть в республике окончательно перешла к Джироламо Савонароле.

Пьеро Каппони был убит 25 сентября 1496 года при осаде замка в Сойано во время подавления восстания пизанцев. Его сын Никколо занимал должность гонфалоньера справедливости в 1526 и 1527—1529 годах.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Макиавелли Никколо. История Флоренции. М., 1999.
 
 

Гонфалоньеры справедливости
Кондотьеры
Пьеро